Kolumella lub Columella

 kolumella – element budowy niektórych grzybów
 kolumella – element budowy roślin
 Kolumella (4-70) – rzymski autor dzieł poświęconych agrotechnice